Goljam Brsjlen (bulgariska: Голям Бръшлен) är en ö i Bulgarien.   Den ligger i regionen Silistra, i den nordöstra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Sofia.

Trakten runt Goljam Brsjlen består till största delen av jordbruksmark. Runt Goljam Brsjlen är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är mars, med  mm nederbörd.

Källor 

Öar i Silistra (region)